The Best of George Harrison — первый компиляционный альбом Джорджа Харрисона, вышедший в 1976 году после окончания контракта музыканта с лейблом EMI. Вышел в один день с Thirty Three & 1/3 — первым альбомом Харрисона на лейбле Dark Horse Records.

Об альбоме 
В диск вошли песни как битловского периода (с альбомов Rubber Soul, Revolver, The Beatles, Abbey Road и Let It Be), так и сольной карьеры Харрисона (с альбомов All Things Must Pass, Living in the Material World, Dark Horse и Extra Texture (Read All About It)). В альбом также была включена песня «Bangla Desh», выпущенная в 1971 году исключительно в виде сингла.

Альбом The Best of George Harrison не попал в британские чарты, но в США достиг 31-й позиции и получил статус золотого.

Альбом был составлен без участия Харрисона и подвергся критике как со стороны самого музыканта, так и со стороны критиков и фанатов за включение в него песен битловского периода и крайне ограниченном использовании сольного материала. Харрисон предложил свой вариант списка песен и названия для альбома, однако лейбл EMI не принял во внимание мнение Харрисона.

Список композиций 
Все песни авторства Джорджа Харрисона.

 «Something» — 3:01
 «If I Needed Someone» — 2:22
 «Here Comes the Sun» — 3:05
 «Taxman» — 2:37
 «Think for Yourself» — 2:18
 «For You Blue» — 2:31
 «While My Guitar Gently Weeps» — 4:45
 «My Sweet Lord» — 4:38
 «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» — 3:35
 «You» — 3:41
 «Bangla Desh» — 3:57
 «Dark Horse» — 3:53
 «What Is Life» — 4:17

Примечания

Ссылки 
 The Best Of George Harrison на discogs.com 

Альбомы Джорджа Харрисона
Альбомы Великобритании
Альбомы, спродюсированные Джорджем Мартином
Альбомы, спродюсированные Филом Спектором
Сборники на английском языке